NRCC est un signe pouvant désigner :
 aux États-Unis :
 National Republican Congressional Committee
 Northeast Regional Climate Center
 au Canada :
 National Research Council of Canada (également abrégé CNR, CNRC ou NRC)
 Neighbouring Rights Collective of Canada